Richard Hudson (językoznawca)
 Richard Hudson (polityk brytyjski)
 Richard Hudson (polityk amerykański)
 Richard Hudson (polityk nowozelandzki)
 Richard Hudson (muzyk)